La classe Centaur peut faire référence à deux classes de navires de la Royal Navy:
 la , une classe de  porte-avions entrée en service dans les années 1950 ; 
 la classe Centaur, sous-classe de 2 navires de la  entrée en service en 1916.